

Населені пункти та їхні частини
 Мала Весь — гміна в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Цельондз Равського повіту Лодзинського воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Мала-Весь — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Мала-Весь — частина села Черниці в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Мала-Весь — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мала-Весь — частина села Воля-Забежовська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Мала-Весь — частина села Нешковіце-Мале в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Мала-Весь — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Мала-Весь — частина села Репкі в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — частина села Кіянка в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Мала-Весь — частина села Важиці в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Мала-Весь — частина села Злота в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мала-Весь — частина села Венґлешин у гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мала-Весь — частина села Рибно в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки